In den Vereinigten Staaten gibt es mehrere Interstate Highways mit der Nummer 220. Dabei handelt es sich um Ortsumgehungen und Entlastungsstrecken für den Interstate Highway 20. Dreistellige Nummern bezeichnen Autobahnringe und Zubringer zu wichtigeren ein- und zweistelligen Interstate Highways, sie werden oft in mehreren Bundesstaaten gleichzeitig für unterschiedliche Strecken vergeben
Interstate 220 (Mississippi)
Interstate 220 (Louisiana)